Il doppio del torneo di tennis Thailand Open 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Hanley e Leander Paes che hanno battuto in finale Jonathan Erlich e Andy Ram 5(5)-6, 6-1, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Hanley /  Leander Paes (campioni)
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)

 Simon Aspelin /  Todd Perry (semifinali)
 Gastón Etlis /  Martin Rodriguez (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Thailand Open 2005